Oregoniidae är en familj av kräftdjur. Oregoniidae ingår i överfamiljen Majoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oregoniidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Oregoniidae (Majoidea)